Cecyliusz Stacjusz (ok. 220 p.n.e. – ok. 168 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 Publiusz Papiniusz Stacjusz (ok. 45-96) – poeta rzymski